

Лортон — селище, штат Небраска
 Лортон — переписна місцевість, штат Вірджинія